John Dillinger est un gangster américain ;
Dillinger est un chanteur de reggae, nommé ainsi d'après le gangster ;
Dillinger, l'ennemi public n°1 est un film biographique de Max Nosseck, sur John Dillinger, sorti en 1945 ;
Dillinger est mort est un film de Marco Ferreri, sorti en 1970 ;
Dillinger est un film biographique de John Milius, sur John Dillinger, sorti en 1973 ;
 Dillinger est un téléfilm américain de Rupert Wainwright diffusé en 1991.
 Dillinger Hütte, aciérie de Dillingen en Sarre.

Voir aussi